

Toponyme 
 Verran, municipalité du comté de Nord-Trøndelag en Norvège

Patronyme 
 John Verran (1856-1932), homme politique et syndicaliste australien

Article connexe 
 Véran